Caligula může být:
 Caligula (12–41) – římský císař
 Caligula (divadelní hra) – drama Alberta Camuse
 Caligula (film) – italsko-americké historicko-erotické filmové drama z roku 1979